De Beker van Malta (FA Trophy) is de Maltese equivalent van de Belgische KBVB-beker en de Nederlandse KNVB beker. Het toernooi wordt vanaf 1935 gespeeld en wordt georganiseerd door de Maltese voetbalbond Maltese voetbalbond (MFA). De winnaar mocht tot en met het seizoen 1998/99 deelnemen aan de Europacup II, vanaf 1999/00 aan (de voorronden van) de UEFA Cup/UEFA Europa League. Vanaf 2021/22 aan (de voorronden van) de UEFA Europa Conference League

Finales

Prestaties per club

Beker
Nationale voetbalbeker in Europa